Monstereophonic — Theaterror vs. Demonarchy — восьмой студийный альбом финской хэви-метал-группы Lordi, релиз которого в Европе назначен на 16 сентября 2016 года, и 30 сентября в США.

В сентябре 2015 года, гитарист Амен на своей страничке в Twitter, сообщил о том, что группа начала работу над восьмым студийным альбомом. Группа планировала начать запись в студии уже в декабре, но запись была перенесена на следующий год, когда вокалист Мр. Лорди узнал о смерти своего отца. Запись альбома началась 19 апреля 2016 года, в студии Sonic Pump Studios вместе с продюсером Нино Лауренне, который уже работал над четвёртым альбомом группы — Deadache. Запись продлилась до начала июня.

В середине июня, в ходе интервью для Spark TV, Мр. Лорди сообщил что новый альбом выйдет в сентябре, также фронтмен рассказал что новая пластинка будет содержать 2 части, каждая по 7 треков. Вторая часть альбома будет напоминать творчество музыканта King Diamond. Также, вокалист раскрыл несколько деталей о дизайне новых костюмов, которые будут сходны с концепцией альбома.

13 июля Lordi представили обложку и трек-лист нового альбома, который получил название «Monstereophonic: Theaterror Vs. Demonarchy», в этот-же день были представлены и новые костюмы. Первый сингл и видеоклип на песню Hug you hardcore будет выпущен в середине августа.

Музыка 
Альбом показывает группу с двух сторон в музыкальном плане. Сторона «А» — Theaterror — содержит классические для Lordi треки, в так называемом стиле хэви-метал 80-х. А вот сторона «B» — Demonarchy — является тематической и рассказывает историю зомби (The Undead Son), вампира (The Bloodsucking Count), девушки-оборотня (The She-Wolf) и ведьмы (The Witch). Часть «Demonarchy» показывает Lordi c более современной стороны, в музыкальном плане. Музыка ударяет в лицо своей агрессивностью — чего мы не слышали от монстров ранее.

Список композиций

Участники записи 
 Mr. Lordi — вокал
 Amen — гитара
 Ox — бас-гитара
Hella — клавишные
 Mana — ударные
 Тексты: Mr. Lordi, Ralph Ruiz, Nino 1, Mr Lordi, Tracy Lipp 2–14
 Музыка: Mr. Lordi 3,4,6,8-10,12-14. Mr Lordi, Hella 2. Mr. Lordi, Mana, Amen 5,7. Mr Lordi, OX 11

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 laut.de  — рецензия.
 rockhard.de  — рецензия.

Альбомы Lordi
Альбомы на английском языке
Альбомы Финляндии
Альбомы AFM Records